Nam-gu kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Nam-gu, Busan, stadsdistrikt i Busan, 
 Nam-gu, Daegu, stadsdistrikt i Daegu, 
 Nam-gu, Gwangju, stadsdistrikt i Gwangju, 
 Nam-gu, Pohang, stadsdistikt i Pohang, Norra Gyeongsang, 
 Nam-gu, Ulsan, stadsdistrikt i  Ulsan, 
 Michuhol-gu, stadsdistrikt i Incheon som fram till 2018 hette Nam-gu,